Il gruppo della fleischerite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della fleischerite 
 Despujolsite
 Fleischerite
 Mallestigite
 Schaurteite

Note

Collegamenti esterni 
 

Fleischerite